Jako święto państwowe:
 Dzień Niepodległości – święto państwowe w Stanach Zjednoczonych
 Dzień Niepodległości  – święto państwowe w Armenii
 Dzień Niepodległości – amerykański film fantastycznonaukowy

Zobacz też 
 Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce